Hangulatjel, vagy szmájli, smiley, emotikon, :)
 SMILEY, valamint a Smileyworld Ltd.
 Smiley Smile, a Beach Boys 1967-es nagylemeze